Jalalpur puede referirse a:

 Jalalpur Dehat, localidad de la India. 
 Jalalpur Jattan, localidad de Pakistán.
 Jalalpur Pirwala, otra localidad de Pakistán.